Das Yamaha MotoGP Team ist das Werksteam des japanischen Motorradherstellers Yamaha in der MotoGP-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Yamaha ist schon seit 1961 als Hersteller in der FIM-Motorrad-WM vertreten, doch das Team geht in seiner jetzigen Form erst seit 1999 an den Start.

Das Team wurde seit dem Einstieg 1999 viermal mit Valentino Rossi (2004, 2005, 2008, 2009) sowie dreimal mit Jorge Lorenzo (2010, 2012, 2015) und einmal mit Fabio Quartararo (2021) Fahrerweltmeister in der MotoGP-Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft. In den Jahren 2004, 2005, 2008, 2009, 2010, 2015 und 2016 konnte man zusätzlich die Teamwertung für sich entscheiden.

Geschichte

Anfänge in der 500-cm³-Klasse 

Das Team wurde nach dem Rückzug des ehemaligen mehrfachen Weltmeisters in der 500-cm³-Klasse, Wayne Rainey, der ein werksunterstütztes Team in derselben Klasse leitete, gegründet. Der Hauptsitz des Teams war ursprünglich in den Niederlanden, aber dieser wurde 2002 nach Lesmo in Italien verlegt. Von 1999 bis 2001, unter dem Namen Marlboro Yamaha Team, ging das Team mit der Yamaha YZR500 in der 500-cm³-Klasse an den Start. Die Fahrerpaarung dieser Jahre bildeten der Italiener Max Biaggi und der Spanier Carlos Checa, Biaggi konnte insgesamt sechs Rennsiege und den Vizeweltmeistertitel 2001 einfahren.

MotoGP-Klasse ab 2002 
2002 wurde die 500-cm³-Klasse von der MotoGP-Klasse abgelöst, zu diesem Zweck wurde ein neues Motorrad, die Yamaha YZR-M1, entwickelt. Die Fahrer waren immer noch Checa und Biaggi, letzterer konnte sich erneut den Vizetitel hinter seinem Landsmann und größten Konkurrenten, Valentino Rossi, sichern.

2003 verließ Biaggi das Team und wurde mit Marco Melandri ersetzt. Das Team erlebte ihre bislang schlechteste Saison ohne einen Sieg oder Podestplatz. Ende der Saison wurden Gerüchte laut, das Yamaha Interesse am damaligen Weltmeister der Klasse, Valentino Rossi von Repsol Honda hat. Das Gerücht bewahrheitete sich schließlich und Rossi unterzeichnete einen Zwei-Jahres-Vertrag.

2004 wurde Yamaha mit Valentino Rossi erstmals seit der Gründung der MotoGP-Klasse 2002 Weltmeister in der Königsklasse. Rossi konnte sich mit neun Saisonsiegen den Titel vor dem Spanier Sete Gibernau sichern. 2005 bekam Rossi mit Colin Edwards, dem Superbike-Weltmeister von 2000 und 2002, einen neuen Teamkollegen. Dieser konnte ihm aber nicht gefährlich werden und Rossi verteidigte den Titel erneut.

2006 scheiterte Yamaha mit Rossi und ihrem damaligen Hauptsponsor Camel beim Versuch der erneuten Titelverteidigung an Nicky Hayden von Repsol Honda. 2007  wurde der Automobilhersteller Fiat neuer Hauptsponsor des Teams. In diesem Jahr konnte man den Titel aufgrund der Überlegenheit von Ducati und dem späteren Weltmeister Casey Stoner nicht zurückgewinnen.

Zur Saison 2008 wurde der zweimalige amtierende 250-cm³-Weltmeister, der Spanier Jorge Lorenzo, Teamkollege von Rossi. Nichtsdestotrotz konnte Rossi sich den Titel mit neun Saisonsiegen sichern. Weiters gewann Lorenzo im portugiesischen Estoril das erste MotoGP-Rennen seiner Karriere.

2009 wurde Lorenzo zu Rossis größtem Konkurrenten und die beiden Teamkollegen kämpften die ganze Saison um den Titel. Den Höhepunkt erreichte die Rivalität beim Großen Preis von Katalonien, als Rossi nach einem harten Kampf gegen Lorenzo sich den Sieg in der letzten Runde sichern konnte. Rossi wurde am Ende der Saison mit 45 Punkten Vorsprung auf Lorenzo zum, bis dato, letzten Mal Weltmeister.

2010er Jahre 

2010 kämpften erneut Lorenzo und Rossi um den WM-Titel, da aber letzterer beim Großen Preis von Mugello schwer stürzte und darum mehrere Rennen aussetzen musste, krönte sich Lorenzo zum ersten Mal in seiner Karriere, mit der Rekordpunktzahl von 383 Punkten und insgesamt neun Saisonsiegen, zum Weltmeister der Königsklasse. Ende der Saison verließ Rossi nach sieben Jahren das Team in Richtung Ducati.

2011 und 2012 hatte das Team keinen Hauptsponsor, weshalb es nur Yamaha Factory Racing hieß. In dieser Zeit hatte das Team verschiedene Speziallackierungen. Zur Saison 2011 wurde Ben Spies, der im Hauptkundenteam von Yamaha, Tech 3, überzeugen konnte, als Ersatz von Rossi verpflichtet. Ende der Saison wurden Lorenzo und Spies Zweiter bzw. Fünfter in der Gesamtwertung. 2012 ging dieselbe Paarung an den Start, Lorenzo konnte sich am Ende erneut den WM-Titel sichern.

2013 wurde Spies aufgrund unzureichender Leistungen entlassen und Valentino Rossi wurde erneut Lorenzos Teamkollege. 2014 bis 2016 blieb diese Paarung auch bestehen, Lorenzo konnte 2015 Weltmeister vor seinem Teamkollegen werden.

Zu Beginn der Saison 2016 wurde bekannt, dass Lorenzo, wie seinerzeit Rossi, das Team in Richtung Ducati verlassen wird. Aus diesem Grund wurde Maverick Viñales vom Suzuki-Werksteam als Ersatz verpflichtet.

Statistik 
(Stand: Großer Preis von Spanien 2020)

MotoGP-Team-WM-Ergebnisse (seit 2002) 
 2002 – Zweiter
 2003 – Fünfter
 2004 – Weltmeister
 2005 – Weltmeister
 2006 – Zweiter
 2007 – Vierter
 2008 – Weltmeister
 2009 – Weltmeister
 2010 – Weltmeister
 2011 – Zweiter
 2012 – Zweiter
 2013 – Zweiter
 2014 – Zweiter
 2015 – Weltmeister
 2016 – Weltmeister
 2017 – Zweiter
 2018 – Dritter
 2019 – Dritter
 2020 – Sechster

Grand-Prix-Siege

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Motorradsportteam
MotoGP Team